K11 steht für:

 K11 – Die neuen Fälle (vormals K11 – Kommissare im Einsatz), deutsche Fernsehserie
 Daewoo K11, Gewehr der Streitkräfte Südkoreas
 K11 (Hochhaus), Hochhaus in Shanghai

K11